Камена Поруба може бити:

 Камена Поруба (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Камена Поруба (Вранов на Топлој), насељено мјесто у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република